Personnen
 August Egger (1875-1954), Zwitsers jurist
 Barbara Egger-Jenzer, een Zwitsers politica
 Franz Egger, een Zwitsers politicus
 Gottfried Egger, een Zwitsers bierbrouwer
 Hedwig Egger-von Moos (1880-1965), Zwitsers hotelierster, schrijfster en dichteres
 Jerry Egger, een Surinaams historicus
 Wilhelm Egger, een Oostenrijks bisschop
Overige
 Brouwerij Albert Egger, een Zwitserse brouwerij
 Egger-Bahn, een Duits modeltreinenmerk